KAG peut désigner :
 Kirikiri Adventure Game (en français, Système de jeu d'aventure Kirikiri), un moteur de jeu ;
  (en français, Groupes de travail communistes), une organisation politique suédoise.